Santa Mariña do Monte puede hacer referencia a:

Santa Mariña do Monte (Monforte de Lemos), parroquia del concello de Monforte de Lemos.
Santa Mariña do Monte (San Saturnino), parroquia del concello de San Saturnino.
Santa Mariña do Monte (Orense), parroquia del concello de Orense.
Santa Mariña do Monte (El Barco de Valdeorras), parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.